Barra de Santo Antônio kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Barra de Santo Antônio (ort), Alagoas, 
 Barra de Santo Antônio (kommun), Alagoas, 

Robotskapade Brasilienförgreningar